Ženská dvouhra Libéma Open 2022 probíhala v první polovině června 2022. Do singlové soutěže rosmalenského tenisového turnaje hraného na trávě nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu z roku 2019, kdy se turnaj konal naposledy, byla Američanka Alison Riskeová, která dala přednost souběžně hranému turnaji v Nottinghamu.

Vítězkou se stala sedmá nasazená Ruska Jekatěrina Alexandrovová, jež ve finále zdolala běloruskou turnajovou jedničku Arynu Sabalenkovou po dvousetovém průběhu 7–5 a 6–0. V probíhající sezóně si třicátá hráčka žebříčku připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo po Shenzhen Open 2020 druhý singlový titul na okruhu WTA Tour.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 
 

Libéma Open 2022